Osoby o nazwisku Wojnar:
 Adam Wojnar − krakowski dziennikarz i fotoreporter
 Eugeniusz Wojnar − prokurator oskarżający w wielu procesach politycznych okresu PRL, m.in. w aferze mięsnej w 1964
 Franciszek Wojnar (ur. 1881, zm. 1942) − profesor Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku, więzień i ofiara obozu koncentracyjnego
 Franciszek Wojnar (ur. 1893, zm. 1967) − polski nauczyciel i stenograf, uczestnik walk o Śląsk Cieszyński (1918–1919) − publicysta
 Irena Wojnar − pedagog, specjalistka w zakresie teorii wychowania estetycznego
 Ireneusz Wojnar − polski muzyk, basista w zespole Akurat
 Jan Wojnar
 Jan Alojzy Wojnar (ur. 1820, zm. 1896) − chłop-bibliofil ze Śląska Cieszyńskiego
 Jan Wojnar (ur. 1891, zm. 1964) − śląski samorządowiec, działacz PSL i ZSL, członek OSP, prezes gminnej spółdzielni SCh
 Jerzy Wojnar (ur. 1874, zm. 1959) − uczestnik walk o Śląsk Cieszyński (więziony w Morawskiej Ostrawie), działacz Macierzy Szkolnej, naczelnik Wydziału Górniczo-Przemysłowego Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, od 1924 dyrektor Związku Koksowni i Zakładów Impregnacyjnych w Katowicach, prezes Towarzystwa Opieki nad Polakami w Czechosłowacji
 Jerzy Wojnar (ur. 1930, zm. 2005) − polski pilot szybowcowy i saneczkarz
 Józef Wojnar
 Józef Wincenty Wojnar (ur. 1890) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, oficer 18 Pułku Piechoty
 Józef Wojnar (1902–1990) – polski inżynier, dyrektor Instytutu Naftowego, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej, Honorowy Obywatel miasta Krosna
 Józef Wojnar (ur. 1942) – polski historyk, trener, ekspert w dziedzinie nauk o kultury fizycznej, specjalizujący się w fizjologii sportu
 Kasper Wojnar (ur. 1871, zm. 1948) − polski księgarz, działacz niepodległościowy, legionista (porucznik artylerii), autor „Ilustrowanych dziejów Polski przedrozbiorowej"
 Michał Wojnar (ur. 1983) − polski muzyk, lider i wokalista zespołu Zabili Mi Żółwia
 Paweł Wojnar – polski przywódca zielonoświątkowy
 Radosław Wojnar − polski fotograf
 Tomasz Wojnar − gitarzysta i kompozytor zespołu Defekt Muzgó

Polskie nazwiska